Zack, Zach, Zac eller Zak kan syfta på: 

 Zach (krater) – en krater på månen

Förnamn
Zack (namn) – ett förnamn
Zak (hund) - svensk knarkhund

Fiktiva personer
 Zack (Battlestar Galactica)
 Zack – figur i datorspelet The Daedalus Encounter
 Zack (Dead or Alive) – i tevespelsserien Dead or Alive
 Zach (seriefigur) –  en mutant i Marvel Comics universum
 Zak (TUGS) – i teveserien TUGS
 Zack – en av titel karaktärerna i spelet Zack & Wiki: Quest for Barbaros' Treasure
 Zack Fair – från spelserien Final Fantasy VII

Efternamn
 Jan Zach (1699–1773), tjeckisk kompositör, violinist och organist
 Franz Xaver von Zach (1754–1832), österrikisk astronom
 Nathan Zach (född 1930), israelisk poet
 Paul J. Zak (född 1962), en av grundarna till området neuroekonomi
 Piotr Zak, a fiktiv 'polsk kompositör' som var med i ett berömt tv-bluff 1961

Verk
 Zack (pjäs) – en pjäs från 1920 av Harold Brighouse
 Zack (tidning) – ett tyskt månatligt magasin som serialiserar tecknade serier
 Zack & Wiki: Quest for Barbaros' Treasure – ett Wii-spel av Capcom
 Zach (novell) – en novell av William Bell

Se även
 Zechariah
 Zachary